Nebukadnezar heißen:
 vier babylonische Könige:
 Nebukadnezar I., siehe Nabû-kudurrī-uṣur I.
 Nebukadnezar II. (in der Bibel erwähnt), siehe Nabū-kudurrī-uṣur II.
 Nebukadnezar III., siehe Nabu-kudurri-usur III.
 Nebukadnezar IV., siehe Nabu-kudurri-usur IV.
 eine Champagnerflasche mit 15 Liter Inhalt
 eine ehemalige Division der Republikanischen Garde im Irak

Nebukadnezar ist außerdem:
 die deutsche Übersetzung des italienischen Operntitels Nabucco

Die englische Variante Nebukadnezzar steht für:
 das Schiff/Flugobjekt/Hovercraft des Kapitäns Morpheus aus der Filmreihe Matrix

Siehe auch: